|}
Die Bahnstrecke Madurai–Bodinayakkanur liegt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Sie verbindet die Millionenstadt Madurai, einen Eisenbahnknotenpunkt, mit Bodinayakkanur an der Grenze zum Bundesstaat Kerala. Betreiber sind die staatlichen Indischen Eisenbahnen.

Die Strecke wurde von 1926 bis 1928 von der South Indian Railway Company in Meterspur gebaut. Zum 31. Dezember 2010 wurde der Verkehr eingestellt, um die Strecke auf die indische Breitspurweite von 1676 mm umzurüsten.

Für den Personen- und Güterverkehr verkehrte zuletzt ein Zugpaar am Tag, das pro Richtung 3 Stunden und 40 Minuten benötigte. Hauptladegut im Güterverkehr war Grüner Kardamom aus Bodinayakkanur.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Indien
Bahnstrecke MaduraiBodinayakkanur